Потреро Нуево има више значења:

 Потреро Нуево (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро Нуево (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Нуево (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Нуево, Ранчо де Хорхе де ла Торе (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Нуево (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро Нуево (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро Нуево (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потреро Нуево (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Потреро Нуево (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Потреро Нуево (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потреро Нуево (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику